Виллих — многозначный термин.
Топоним
 Виллих — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Фамилия
 Виллих, Август (1810—1878) — немецкий революционер 1848 года.
 Виллих, Йодокус (1501—1552) — немецкий медик, филолог, энциклопедист.